São Barnabé pode-se referir a:
 São Barnabé - apóstolo de Jesus;
 São Barnabé - freguesia portuguesa do concelho de Almodôvar.
 São Barnabé (povoado) - povoado do município de Conceição de Ipanema, Minas Gerais.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos